dawne gminy:
 gmina Horodeczna – dawna gmina wiejska, powiat nowogródzki, woj. nowogródzkie
 gmina Horodeczna (lub gmina Horodeczno) – dawna gmina wiejska, powiat prużański, woj. poleskie